Клюєв Андрій Петрович (* 1964) — український політик.
 Клюєв Борис Володимирович (1944—2020) — російський актор.
 Клюєв Віктор Петрович (1926-1995) — український кінооператор.
 Клюєв Микола Олексійович (1884—1937) — російський поет, представник так званого новоселянського напряму в російській поезії XX століття.
 Клюєв Михайло Михайлович (* 1960) — український високопосадовець.
 Клюєв Михайло Маркович (1931 — після 1980) — радянський науковець, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1980).
 Клюєв Олександр Миколайович — директор Харківського НДІ судових експертиз імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня
 Клюєв Сергій Борисович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Клюєв Сергій Петрович (* 1969) — український політик.

Див. також 
 Клюєва Белла Григорівна (1925—2017) — російська письменниця, популяризаторка наукової фантастики.
 Клюєва Віра Миколаївна (1894—1964) — російська філологиня, перекладачка, поетеса.
 Клюєва Людмила Петрівна (* 1937) — український кінорежисер.
 Клюєва Тетяна Миколаївна (* 1951) — українська радянська актриса, що прославилася завдяки ролі Варвари-краси у фільмі-казці Олександра Роу «Варвара-краса, довга коса».

Примітки 

Російські прізвища